Seznam občin departmaja Finistère zajema 283 občin.

 (CUB) Communauté urbaine de Brest, ustanovljena leta 1973.
 (CAQ) Communauté d'agglomération Quimper Communauté, ustanovljena leta 2000.
 (CAM) Communauté d'agglomération du Pays de Morlaix, ustanovljena leta 2000.

Finistère